Молокша:

 Молокша (приток Чёрного Луха) — река в России, протекает в Костромской области, Вологодской области, Нижегородской области.
 Молокша (приток Юхоти) — река в Ярославской области России.